

Persone 
 Alberto Bertoni (1955) – poeta e accademico italiano
 Alessandro Bertoni (1959) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alessandro Bertoni (1966) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Antonella Bertoni (1964) – danzatrice e coreografa italiana.
 Benvenuto Bertoni (1889-1971) – funzionario italiano, fratello di Dina
 Brenno Bertoni (1860-1945) – avvocato, giornalista e politico svizzero-italiano
 Cesare Bertoni (1886-1973) – violinista italiano
 Daniel Bertoni  (1955) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Dina Bertoni Jovine (1898-1970) – direttrice didattica, scrittrice, giornalista, pedagogista e docente italiana
 Edgar Bertoni (1981) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Elio Bertoni, detto anche Bertoni II (1919) – ex calciatore italiano, di ruolo mediano
 Ettore Bertoni (1922) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ferdinando Bertoni (1725-1813) – compositore italiano, maestro di cappella a San Marco
 Ferdinando Gasparo Bertoni o Ferdinando Gasparo Turrini, detto Bertoncino o Bertoni l'orbo (1745-1820 circa) – organista e compositore italiano
 Flaminio Bertoni (1903-1964) – designer e scultore italiano
 Francesca Bertoni (1993) – siepista e mezzofondista italiana
 Gaspare Bertoni (1777-1853) – religioso italiano, santo della Chiesa cattolica
 Giacomo Filippo Bertoni, al secolo Andrea (1454-1483) – religioso italiano
 Giovanni Battista Bertoni, meglio noto con il soprannome Nino (...–...) – ingegnere e dirigente sportivo italiano
 Giulio Bertoni (1878-1942) – linguista, filologo e critico letterario italiano
 Letizia Bertoni (1937) – ex ostacolista e velocista italiana
 Luciano Bertoni (1942-2008) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Luigi Bertoni (1872-1947) – anarchico, tipografo, redattore e sindacalista svizzero
 Mosè Giacomo Bertoni, noto anche come Moisés Santiago Bertoni o el sabio Bertoni (1857-1929) – botanico e scienziato svizzero
 Paola Bertoni (1943) – cantante italiana
 Raffaele Bertoni (1927-2010) – magistrato e politico italiano
 Remo Bertoni (1909-1973) – ciclista su strada italiano
 Rita Bertoni (1982) – ex calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Rodrigo Bertoni (1978) – giocatore e allenatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Sergio Bertoni (1915-1995) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante

Aziende 
 Bertoni – casa motociclistica varesina
 GDE Bertoni – azienda costruttrice di trofei e medaglie

Altro 
 15908 Bertoni – asteroide della fascia principale
 Doctor Moisés S. Bertoni – distretto del Paraguay

Pagine correlate 
 Bertone